Бирюко́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  
 Бирюкова, Анна Германовна (род. 1967) — российская легкоатлетка.
 
 Бирюкова, Елена Валерьевна (род. 1970) — российская актриса.
 Бирюкова, Ирина Васильевна (род. 1964) — российская легкоатлетка.
 Бирюкова, Любовь Алексеевна (род. 1961) — российская актриса, режиссёр.
 Бирюкова, Нина Юрьевна (1922—2013) — советский и российский искусствовед, академик РАХ.
 Бирюкова, Ольга Николаевна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Бирюкова, Светлана Сергеевна (род. 1991) — российская прыгунья в длину и тройным.
 Бирюкова, Софья Сергеевна (род. 1994) — российская фигуристка-одиночница.
 Бирюкова, Юлия Сергеевна (род. 1985) — российская фехтовальщица-рапиристка.